Die Saison 1991/92 der Wysschaja Liga war die 46. und letzte Spielzeit der höchsten sowjetischen Spielklasse. Teilweise wird diese Spielzeit auch als die erste und einzige Spielzeit der Eishockeymeisterschaft der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) () bezeichnet, da die Sowjetunion im Saisonverlauf aufgelöst und der Spielbetrieb durch die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten fortgesetzt wurde. Den Meistertitel der GUS sicherte sich der HK Dynamo Moskau.

Hauptrunde

Modus 
Die 16 Mannschaften der Wysschaja Liga spielten zunächst in 30 Saisonspielen gegeneinander. Während sich die ersten acht Mannschaften für die Zwischenrunde qualifizierten, war die Spielzeit für die übrigen acht Mannschaften vorbei. In der Zwischenrunde traten die acht Mannschaften in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften an. In Hin- und Rückspiel qualifizierten sich jeweils die beiden Gruppenersten für die Play-offs, während die anderen vier Mannschaften in Platzierungsspielen gegeneinander antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Vorrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zwischenrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Playoffs 
Die Halbfinale, das Finale, sowie die Platzierungsspiele wurden im Modus „Best-of-Five“, das Spiel um Platz Drei im Modus „Best-of-Three“ ausgetragen.

Turnierbaum 

Spiel um Platz 5: HK Traktor Tscheljabinsk – Torpedo Nischni Nowgorod 3:2

Spiel um Platz 7: Krylja Sowetow Moskau – Torpedo Ust-Kamenogorsk 3:0

Auszeichnungen 
Spieler der Saison

Torgefährlichste Angriffsreihe
Die torgefährlichste Angriffsreihe der Saison stellte der HK ZSKA Moskau. Die drei Stürmer Sergei Wostrikow (10 Tore), Ihor Tschybyrjew (21) und Oleg Petrow (22) erzielten zusammen 53 Tore.

Meister

Weblinks 
 

1991
Eishockeysaison 1991/92